Daniël de Lange (1841–1918) holland zeneszerző
Daniël de Lange (1878–1948) holland biológus